Georgie (Pussycat), een single van Pussycat uit 1976

Zie ook 
 Georgië, een land in Oost-Europa en West-Azië
 Georgia (doorverwijspagina)